, qui signifie  en anglais, peut désigner :

Cinéma 
 , film sorti en 1945 ;
 The Hangover, titre original de la série de films Very Bad Trip :
 , titre original de Very Bad Trip, film sorti en 2009 ;
 , titre original de Very Bad Trip 2, film sorti en 2011 ;
 , titre original de Very Bad Trip 3, film sorti en 2013.

Musique 
 Chansons
 , chanson de Taio Cruz, en featuring avec Flo Rida, sortie en 2011 ;
 , chanson de Starboy Nathan, sortie en 2011 ;
 , chanson de Psy, en collaboration avec Snoop Dogg, sortie en 2014 ;
 , chanson de Alestorm, sortie en 2014 (il s'agit d'une reprise en version metal de la chanson de Taio Cruz) ;
 Hangover, remix du DJ Dynoro.
 Album

 The Hangover, album du rappeur américain Obie Trice, sorti en 2015.

Groupe 
The Hangover Subject, groupe de hard rockin’blues français.

Notes et références 

Homonymie